Жизнь на Марсе:
 Жизнь на Марсе — документальный фильм 2001 года, 146 эпизод телесериала «Горизонт» с 1964 года по настоящее время, Великобритания.
 Жизнь на Марсе 2 — документальный фильм 2003 года, 147 эпизод телесериала «Горизонт» с 1964 года по настоящее время, Великобритания.
 Жизнь на Марсе — документальный фильм 2006 года, 26 эпизод телесериала «Реальность или фантастика» с 2005 по настоящее время, США.